Села:
 Журбинці — Вінницька область, Хмільницький район
 Журбинці — Житомирська область, Бердичівський район
Річка:
 Журбинці — річка, притока Ятрані